Silicon Graphics, Inc
Sint-Godelieve-Instituut (Kapelle-op-den-Bos) (Kapelle-op-den-Bos)
Soka Gakkai International